Гуго II (; ок. 1125 — ) — пфальцграф Тюбингена.

Сын Гуго I фон Тюбингена и Хеммы фон Цоллерн.

Биография 
Упоминается в различных документах с 1139 года, сначала вместе с отцом, а после его смерти (1152 год) — вместе со старшим братом Фридрихом (ум. 1162/1163).

В 1155 году участвовал в коронации императора Фридриха Барбаросса в Риме.

Не позднее 1158 года женился на Елизавете — дочери графа Рудольфа фон Брегенца и его второй жены Вульфильды Баварской. Согласно генеалогическим сайтам, невеста в то время находилась ещё в детском возрасте. Елизавета после смерти отца (1160 год) унаследовала Монфорт и Брегенц.

Также Гуго II получил в лен от герцога Сполето Вельфа VI (дяди жены) часть графства Глемсгау с городами Бург и Асперг.

Вскоре он поссорился с Вельфом VI после того, как приказал повесить одного из его рыцарей за разбойничество, а своих членов той же банды отпустил. Тот предложил своему сыну Вельфу VII наказать пфальцграфа. Так началась война, которая в немецких источниках называется Tübinger Fehde.

Вельф VII собрал армию — 2200 человек, которую возглавил граф Генрих фон Воринген (Heinrich von Voringen). В неё входили вооружённые отряды епископов Аугсбурга, Шпейера и Вормса, герцога Бертольда Церингена, маркграфов Бадена и Фобурга, графов фон Кальв и фон Ронсберг. Во второй половине дня 6 сентября 1164 года армия подошла к Тюбингену и расположилась на отдых после длительного марша.

Гуго II и его союзник герцог Швабии Фридрих фон Ротенбург собрали 1500 человек. Оценив численное превосходство армии противника, они решили её атаковать до того, как она восстановит свои силы. Битва продолжалась два часа и закончилась поражением Вельфа VII и его союзников, 900 человек попали в плен (освобождены без уплаты выкупа по требованию Фридриха Барбароссы).

Война продолжилась, и в 1166 году в неё снова вмешался император. По его приказу Гуго II был схвачен и полтора года провёл в заключении. Освобождён после смерти Вельфа VII.

В 1171 году Гуго II основал монастырь Мархталь.

Семья 
Дети:
 Генрих, умер при жизни отца.
 Рудольф I (ум. 1219), пфальцграф Тюбингена.
 Гуго (ум. 1230/34), граф Брегенца, первый граф Монфорта.

Источники 
 Hans Jänichen: Hugo II. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 10, Duncker & Humblot, Berlin 1974, ISBN 3-428-00191-5,
 Ludwig Schmid: Hugo II., Pfalzgraf von Tübingen. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 13, Duncker & Humblot, Leipzig 1881, S. 311—319.
 Belagerung Tübingens durch den Herzog von Spolero. In: Heinrich Ferdinand Eisenbach: Beschreibung und Geschichte der Universität und Stadt Tübingen. Seite 9-12.
 Peter Schiffer: Möhringen und die Territorialpolitik der Pfalzgrafen von Tübingen. Zur Ursache der Tübinger Fehde (1164—1166). In: Wolfgang Schmierer (Hrsg.): Aus südwestdeutscher Geschichte. Festschrift für Hans-Martin Maurer. Stuttgart 1994. S. 81-104.
 Geschichte der pfalzgrafen von Tübingen, nach meist ungedruckten quellen, nebst urkundenbuch. Cover. Ludwig Schmid. L.F. Fues, 1853—606 Seiten.
 История Вельфов

Примечания 

Пфальцграфы Тюбингена
Графы Брегенца
Тюбингены